Halke ist der Familienname folgender Personen:

 Corinna Halke-Teichmann (* 1957), deutsche Eiskunstläuferin und  Sportjournalistin
 Heinz Hajek-Halke (1898–1983), deutscher Fotograf
 Peter Friedrich Halke (1761–1833), Pfarrer, Pomologe und Botaniker
 Wilhelm Halke (1893–1957), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (CDU)